Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1932, die zweite Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 29. April und dem 14. Mai 1932 in Santiago de Chile, Chile statt. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays. Es war zweite Südamerikameisterschaft für das Land, welches seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse

Vorrunde
In der Vorrunde spielte jede Mannschaft zweimal gegen die jeweiligen anderen Mannschaften, sodass jede Mannschaft vier Spiele absolvierte. In der darauffolgenden Finalrunde spielten die zwei besten Mannschaften aus der Vorrunde um den Titel gegeneinander. 

Somit qualifizierten sich Uruguay und Chile für das Finale.

Finale

Weblinks 

 FIBA-Archiv
FIBA-Aerchiv 1932

Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Basketballveranstaltung 1932
Sudamerikameisterschaft 1932